Niku steht für:
 inoffizieller Name des Planetoiden (471325) 2011 KT19

NIKU steht für:
 Norsk institutt for kulturminneforskning („Norwegisches Institut für Kulturerbe-Forschung“), Forschungsinstitut in Oslo

Niku ist der Familienname folgender Personen:
 Sami Niku (* 1996), finnischer Eishockeyspieler
 Tapani Niku (1895–1989), finnischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Nikujaga